Icehouse (band), een Australische band
Icehouse (album), een album van bovengenoemde band
Icehouse (lied), een lied van bovengenoemde band
Icehouse (spel), een strategiespel